Aristidis Moraitinis (1806–1875) – grecki polityk, premier Grecji przez 3 dni w 1863 roku
 Aristidis Moraitinis (1891–1918) – grecki wojskowy, oficer marynarki i pionier lotnictwa morskiego